Příjmení Kuneš nosí více významných osobností:

Kuneš z Třebovle (okolo 1340/1345 – 1397) – český právník, kanovník u sv. Víta a generální vikář pražského arcibiskupství
Aleš Kuneš (* 1954) – český výtvarný umělec a fotograf
 Jaroslav Kuneš – rozcestník
 Jaroslav Kuneš (herec) (* 1939) – český herec
 Jaroslav Kuneš (tanečník) (* 1972) – český tanečník
 Karel Kuneš ml. (1920–1997) – český sochař a malíř
 Karel Kuneš st. (1898–1970) – český a malíř
 Michael Kuneš (* 1955) – český politik
 Miroslav Kuneš (* 1946) – český hokejista
 Pavel Kuneš (* 1937) – český římskokatolický kněz
 Václav Kuneš (* 1975) – český choreograf a tanečník
 Vladimíra Fridrichová Kunešová (* 1949) – česká výtvarnice a pedagožka

fiktivní osoby
 policejní poručík, později major Kuneš – postava z televizních seriálů Cirkus Bukowsky a Rapl